Cantabrique et cantabre sont les adjectifs correspondant à la Cantabrie, région du Nord de l'Espagne. Ils peuvent en particulier désigner :

Histoire 
les Cantabres, peuples celtes occupant la région avant l'invasion romaine ;
le cantabre, langue parlée par ces peuples ;
les guerres cantabres (29-), conflit survenu lors de la conquête de la Cantabrie par les Romains ;
le parler cantabrique ou cantabre, ensemble de dialectes romans autochtones parlés dans cette région ;
la Cantabria, un navire espagnol ayant contribué à l'évacuation des républicains à la fin de la guerre d'Espagne ;

Toponymie 
la cordillère Cantabrique, système montagneux situés dans cette région ;
la mer Cantabrique, portion de l'océan Atlantique jouxtant notamment cette région ;

Zoologie 
le Felimare cantabrica ou doris cantabrique est un mollusque marin.